Овсянка-крошка () — вид птиц семейства овсянковых.

Описание 
Длина тела достигает 13,5 см, масса — примерно 15 г. Главный отличительный признак вида, небольшой размер и рыжие щёки. Верхняя часть тела украшен чёрно-бурыми полосами, нижняя белая часть тела усеяна тонкими, чёрными полосами. Оперение самки отчётливо более тусклое чем у самца.

Распространение 
Перелётная птица. Гнездится в тундре северной Азии и северо-восточной Европы, прежде всего север Финляндии, а также север Норвегии и Швеции. Предпочитает низовья рек и болотистые местности. Зимует в субтропиках на севере Индии, юге Китая и на севере Юго-Восточной Азии

Питание 
Питается преимущественно семенами, птенцов часто кормит насекомыми.

Размножение 

Гнездо устраивает на земле или на небольшой высоте в кустах вблизи воды. В кладке 4—5 яиц светло-серого или зеленоватого цвета длиной примерно 19 мм. Инкубационный период составляет 11—12 дней.

Содержание 
Птица обладает приличной песней и хорошо адаптируется в клетке, однако ловят её, как правило, случайно из-за скрытности. В неволе птицу кормят как насекомыми, так и растительным кормом — семенами.

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Овсянка-крошка 

Птицы Евразии
Животные, описанные в 1776 году
Настоящие овсянки
Таксоны, описанные Петром Симоном Палласом